Petters ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Peter.

Namensträger 
 Andreas Petters (* 1961), deutscher Politiker (CDU)
 Arlie O. Petters (* 1964), belizisch-amerikanischer Mathematiker
 Eva Petters (* 1971), österreichische Ballett-Tänzerin; Tochter von Heinz Petters
 Heinrich Petters (1810–1884), deutscher Bildhauer
 Heinz Petters (1932–2018), österreichischer Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler
 Karl Petters (1886–1948), deutscher Politiker (DDP), Landtagsabgeordneter im Oldenburgischen Landtag
 Karl-Günther Petters (1941–2019), deutscher lutherischer Theologe
 Wilhelm Petters (1820–1875), Entdecker des Acetons

Familienname